Řád koruny je možné označení pro několik řádů:

 bavorský Záslužný řád bavorské koruny
 belgický Řád koruny
 britský Císařský řád koruny Indie
 bucharský Řád koruny Buchary
 francouzský a později rakouský Řád železné koruny
 havajský Záslužný řád havajské koruny
 chorvatský Řád koruny krále Zvonimira
 íránský Řád koruny
 italský Řád italské koruny
 japonský Řád drahocenné koruny
 jugoslávský Řád jugoslávské koruny
 lucemburský a nizozemský Řád dubové koruny
 maďarský Řád svaté uherské koruny
 meklenburský Domácí řád vendické koruny
 monacký Řád koruny
 nizozemský Řád koruny
 pruský Záslužný řád pruské koruny
 pruský Řád koruny
 rumunský Řád rumunské koruny
 saský Řád routové koruny
 thajský Řád siamské koruny
 vestfálský Řád vestfálské koruny
 württemberský Řád württemberské koruny